Масю́к — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Масюк, Виктор Викторович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Масюк, Елена Васильевна (род. 1966) — российская журналистка и телеведущая.
 Масюк, Михаил Семёнович (1919—1986) — советский библиотечный деятель и краевед.
 Масюк, Надежда Прохоровна (1930—2009) — советский и украинский биолог (альголог и эволющионист).

См. также 
 Масюков (значения)